Nitsch peut désigner :
 Herbert Nitsch (1970-), apnéiste autrichien. détenteur de trente-deux records du monde dans toutes les différentes disciplines de l'apnée.
 Hermann Nitsch (1938-2022), artiste autrichien.

Nitzsch 
 Christian Ludwig Nitzsch

Voir aussi